Sant'Alessio peut désigner:
 Sant'Alessio in Aspromonte, commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie ;
 Sant'Alessio con Vialone, commune de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 Sant'Alessio Siculo,  commune de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;

Voir aussi